

Toponyme 
 Lissac, commune française de l'Ariège ;
 Lissac, commune française de la Haute-Loire ;
 Lissac, ancienne commune française du Lot, aujourd'hui intégrée à Lissac-et-Mouret.

Voir aussi 
 Lissac-et-Mouret, commune française du Lot ;
 Lissac-sur-Couze, commune française de la Corrèze ;

Patronymes 
 Henri Lissac (1869 - 1931) : député du Jura, maire de Morez
 Georges Lissac (1897 - 1969) : fondateur : 
 De la société des Frères Lissac en 1931, devenue par la suite Silor, actuellement EssilorLuxottica ;
 Du réseau d'opticiens Lissac, racheté par Optic 2000 ;
 Pierre Lissac, 1878 - 1955, artiste peintre et caricaturiste français ;

Références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme